Het ATP-toernooi van Londen Indoor 2000 (met de officiële naam AXA Cup) werd gespeeld van 21 tot en met 27 februari 2000. Er werd gespeeld op indoor hardcourtbanen in het Battersea Park in de Britse hoofdstad Londen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Londen Indoor
ATP-toernooi van Londen Indoor